Фаркуар:

 Фаркуар — атолл в составе группы островов Фаркуар Внешних Сейшельских островов.
 Фаркуар — аэропорт, расположен на одном из островов атолла Фаркуар, Сейшельская республика.
 Фаркуар — группа островов, входящая во Внешние Сейшельские острова.

См. также 
 Фаркер, Джордж
 Персиваль Фаркуар (1864—1953) — американский спекулянт.